Wignacourt steht für den Familiennamen von

 Adrien de Wignacourt (1618–1697), 63. Großmeister des Malteserordens
 Alof de Wignacourt (1547–1622), 54. Großmeister des Malteserordens